Mnich má více významů:
 mnich – řeholník

místopisné jméno
 Mnich (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Mnich (Polsko) – obec v polské části Těšínska
 Mnich (Kardašova Řečice) – část města Kardašova Řečice v okrese Jindřichův Hradec
 Mnich (Vysoké Tatry) – hora v polské části Vysokých Tater
 Mönch – hora v Alpách

jiný význam
 Smädný mních – značka piva pivovaru Šariš
 Mnich (román) - gotický román Matthewa Gregoryho Lewise

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno